

Cinema 
 Mixed Blood – film del 1916 diretto da Charles Swickard
 Sangue misto (Mixed Blood) –  film del 1985 diretto da Paul Morrissey

Musica 
 Mixed Blood – album di Gotye del 2007